While (1 Is Less than 2) (stylizowany zapis while(1<2)) – siódmy dwupłytowy studyjny album Deadmau5a wydany 17 czerwca 2014 roku.

CD1

CD2

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Przypisy 

Albumy Deadmau5a
Albumy muzyczne wydane w roku 2014
Albumy Astralwerks
Albumy Mau5trap
Albumy Virgin EMI Records